Nesse (Fluss) steht für die Flüsse:

* Nesse (Hörsel), Zufluss der Hörsel im Landkreis Gotha und Wartburgkreis, Thüringen
 Nesse (Werra), Zufluss der Werra im Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen